Круглоозерка — название населённых пунктов:

Россия 
 Круглоозёрка — деревня в Барабинском районе Новосибирской области.

Украина 
 Круглоозёрка — село в Голопристанском районе Херсонской области.